Çobanpınarı ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Çobanpınarı (Bucak), Ortschaft im Landkreis Bucak der türkischen Provinz Burdur
 Çobanpınarı (Gerger), Ortschaft im Landkreis Gerger der türkischen Provinz Adıyaman
 Çobanpınarı (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana
 Çobanpınarı (Uzunköprü), Ortschaft im Landkreis Uzunköprü der türkischen Provinz Edirne